Приво́лжье — село в Самарской области, центр Приволжского района и одноимённого сельского поселения.

Расположено на левом берегу Волги (Саратовское водохранилище) в 110 км к юго-западу от Самары и в 35 км к югу от Сызрани.

История 
Основано в 1783 году. Основателями села Приволжье (до 1918 года — село Васильевское) были землевладельцы-помещики Самарины, у которых в селе находилась усадьба.

Усадьба Самариных — главная культурно-историческая достопримечательность села, стоявшая на берегу реки Волги. Главный дом усадьбы, не сохранившийся до наших дней, был спроектирован начинающим на тот момент архитектором М. А. Дурновым.

В конце 1960-х годов усадьба Самариных попала в зону затопления Саратовского водохранилища. Все её основные постройки были по указанию властей снесены. Однако, по иронии судьбы, вода туда не дошла. К настоящему времени от обширной усадьбы с двухэтажным каменным домом, пристанью, конюшней, винокуренным заводом и суконной фабрикой сохранилась лишь её небольшая часть — людская, арочные выездные ворота, часть ограждения.
 Приволжский район был на некоторое время был присоединен к Безенчукскому. Спустя несколько лет районы снова разъединили.

В 2008 году Правительством Самарской области принято решение о восстановлении и реконструкции этого исторического комплекса.

Население

Примечания

Ссылки 
 Усадьба Самариных 
 Приволжье Самарская область
 Подслушано, Приволжье
 Приволжье. Добро пожаловать в Приволжье!
 Азаров в Приволжье / 2018

Районные центры Самарской области
Населённые пункты Приволжского района (Самарская область)